Il singolare maschile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Dan Goldie che ha battuto in finale Sammy Giammalva 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 David Pate (secondo turno)
 Scott Davis (primo turno)
 Wally Masur (semifinali)
 Christo van Rensburg (semifinali)

 Robert Seguso (primo turno)
 Paul Annacone (secondo turno)
 Jim Grabb (primo turno)
 Bill Scanlon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1987